Aleksandr Konstantínovich Gorchakov (17 de septiembre de 1875, Vaud, Suiza-18 de marzo de 1916, Petrogrado, Imperio Ruso) fue un príncipe y militar ruso que combatió en la Primera Guerra Mundial.

Biografía 
Nació el 17 de septiembre de 1875 en Vaud, Suiza, fue el tercer hijo del príncipe Konstantín Aleksándrovich Gorchakov Embajador de Rusia en Suiza (1878), Sajonia (1879) y España, y de la princesa María Mijáilovna Sturdza (1849-1905), por parte de padre fue nieto del príncipe Aleksandr Mijáilovich Gorchakov (1798-1883) jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el reinado del zar Alejandro II, último canciller del Imperio ruso (desde 1867) y de la princesa María Aleksandrovna Urusova (1801-1853); por parte de su madre fue nieto del príncipe Mikhail Grigoryevich Sturdza, príncipe gobernante de Moldavia (1794-1884) y de su esposa la princesa Smaragda Stefanovna Bogoride (1816-1885).

El príncipe Alexander estudió en la Universidad de Járkov después de graduarse permaneció en Ucrania donde llevó una vida de terrateniente y fue elegido en repetidas ocasiones mariscal de la nobleza de Poltava, hizo carrera militar en el ejército zarista llegando al grado de capitán de caballería.

El célebre pintor ruso Nikolay Bogdanov-Belsky retrató al príncipe Alexander y a su esposa antes de la guerra.

Combatió en la Primera Guerra Mundial donde resultó gravemente herido en el frente en marzo de 1916, murió en un hospital Petrogrado por las heridas recibidas el 18 de marzo de 1916 a los 40 años, después del funeral fue enterrado en el cementerio del monasterio de San Juan de Kronstadt en Petrogrado, Rusia.

Matrimonio y descendencia 

El 30 de marzo de 1904 se casó con Daria Mijáilovna Bíbikova, Dama de Honor de la zarina Alejandra Fiódorovna (1883-1962) hija del aristócrata Mikhail Mikhailovich Bibikov (1848-1918), gobernador imperial de la provincia de Vorónezh de 1906 a 1909, y la princesa Varvara Dmitrievna Obolenskaya (1848-1927) con quién tuvo dos hijos:

 El príncipe Mikhail Aleksandrovich Gorchakov (1905) casado con la condesa Olga Alekseevna Orlova-Davydova (con descendencia)

 El príncipe Konstantin Aleksandrovich Gorchakov (1906-1994) casado con la Maria Alexandrovna Vyrubova (con descendencia)

El golpe bolchevique que asesino al Zar y a su familia y la agitación revolucionaria obligó a su viuda a trasladarse de Petrogrado a Kiev con sus hijos, a fines de 1918, se mudaron a Odessa y luego a Constantinopla terminando en Suiza, repitiendo la triste forma de huir de Rusia de cientos de miembros de la nobleza, llamados los inmigrantes blancos. La princesa Daría murió el 7 de junio de 1962 en Lausana, Suiza.

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias 

Nobles de Rusia del siglo XX